Plusieurs églises ont été nommées église Notre-Dame-de-Fátima en référence à Notre-Dame de Fátima :
 l’église Notre-Dame-de-Fátima de Boisbriand au Canada ;
 l’église Notre-Dame-de-Fátima de Gwardamanga à Malte ;
 l’église Notre-Dame-de-Fátima de Jonquière à Saguenay au Canada.
 l'Église Notre-Dame-de-Fátima à Paris 19éme

Voir aussi 
 
 
 

~